Skibice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Skibice, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Skibice, un village dans la voïvodie de Lublin
 Skibice, un village dans la voïvodie de Lubusz

Homonymie de localités